Biancofiore – lista elettorale del 2001
Biancofiore – nome proprio di persona femminile
Biancofiore – personaggio del ciclo arturiano
O bianco fiore – inno della Democrazia Cristiana
Michaela Biancofiore – politica italiana